Black Rain (en inglés: «lluvia negra») puede referirse a:

Cine y televisión 

 Black Rain, largometraje japonés de 1989, dirigido por Shōhei Imamura;
 Black Rain, largometraje estadounidense de 1989, dirigido por Ridley Scott.

Música 

 Black Rain (o Blackrain), banda francesa de glam metal;
 Black Rain (2004), álbum de Dark Lotus;
 Black Rain (2007), noveno álbum de estudio de Ozzy Osbourne;
 Black Rain (2007), canción de Ozzy Osbourne;
 Black Rain (2010), canción de Soundgarden;
 Black Rain (2012), canción de Keane.